El término Davison, puede hacer referencia a:

 Al municipio de Davison, en el condado de Genesee en el estado estadounidense de Míchigan;
 La ciudad de Davison, en el condado de Genesee en el estado estadounidense de Míchigan, no incluido en el anterior;
 Al condado de Davison, en el estado estadounidense de Dakota del Sur;